Friedrich Schadow ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Gottlieb Schadow (1761–1831), deutscher Architekt 
 Friedrich Wilhelm von Schadow (1788–1862), deutscher Maler, siehe Wilhelm von Schadow